Hermias est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Hermias d'Atarnée, tyran d’Atarnée, qu'Aristote vint rejoindre en 348 av. J.-C. ;
 Hermias, ministre de Séleucos III puis d'Antiochos III, exécuté en 223 av. J.-C. ;
 Hermias de Samos, philosophe platonicien, disciple de Lacydès vers 210 av. J.-C. ;
 Hermias, apologiste chrétien à la fin du , auteur à Rome d'une Satire des philosophes païens en grec ;
 Hermias d'Alexandrie, disciple de Syrianos et condisciple de Proclos, vers 435 à l'école néoplatonicienne d'Athènes, auteur d'un Commentaire sur le Phèdre'' de Platon ;
 Hermias de Phénicie, philosophe de l'école néoplatonicienne d'Athènes, chassé d'Athènes en 529 par Justinien en même temps que Damascios et Simplicios ;
 Saint Hermias, martyr chrétien vers 160.